Hooi ist der Familienname folgender Personen:

 Elson Hooi (* 1991), Fußballspieler aus Curaçao
 Jairo Hooi (* 1978), niederländischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Hoi
 Høj